Норвегія вперше взяла участь в Олімпійських іграх у 1900 році в Парижі і надалі виступала на всіх літніх Олімпійських іграх, крім Ігор у Сент-Луїсі в 1904 році та Ігор у Москві в 1980 році. На зимових Олімпійських іграх норвезькі спортсмени дебютували в 1924 році в Шамоні й з тих пір не пропустили жодної зимової Олімпіади.

Норвегія двічі сама була господинею зимових Олімпійських ігор. У 1952 році Олімпіада пройшла в Осло, а в 1994 році в Ліллегаммері.

За час виступу на Олімпійських іграх норвезькі спортсмени завоювали 144 олімпійські медалі на літніх Олімпійських іграх: 54 золотих, 48 срібних і 42 бронзових. На зимових Олімпійських іграх Норвегія завоювала 280 медалей: 98 золотих, 98 срібних і 84 бронзових, і є лідером по числу завойованих медалей на зимових Олімпійських іграх. Найбільше медалей завоювали норвежці в змаганнях з лижних перегонів і ковзанярського спорту.

Національний олімпійський комітет Норвегії був утворений в 1900 році.

Медальний залік

Медалі на літніх Олімпійських іграх

Медалі на зимових Олімпійських іграх

Медалі за літніми видами спорту 

*До таблиці не включено три медалі, дві срібні й бронзову, вручених на змаганнях з фігурного катання на Іграх 1920 року, що входили до програми літньої Олімпіади.

Медалі за зимовими видами спорту 

*Включено медалі Літньої Олімпіади 1920 року з фігурного катання.

Посилання 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Норвегія на офіційному сайті Олімпійського руху